Underhållscentrum kan syfta på:

Arméns underhållscentrum (UhC) verksamt åren 1991–1997.
Försvarsmaktens underhållscentrum (FMUhC) åren 1998–2002.